Frati ist der Familienname von

 Carlo Frati (1863–1930), italienischer Bibliothekar
 Ludovico Frati (1855–1941), italienischer Bibliothekar, Bruder von Carlo
 Luigi Frati (1815–1902), italienischer Bibliothekar, Vater von Carlo und Luigi

Frati steht für:
 Frati (Agios Vasilios), Dorf auf der griechischen Insel Kreta